Pedra Bonita (romance) - de José Lins do Rego
 Pedra Bonita (Rio de Janeiro) - formação rochosa carioca
 Pico da Pedra Bonita - montanha no sul do estado brasileiro de Minas Gerais
 Itaporanga, pedra bonita em tupi

Localidades 

 Pedra Bonita (Minas Gerais) - um município
 Pedra Bonita (Itaporã) - um bairro

Desambiguação